Degano bezeichnet

Alois Degano (1887–1960), deutscher Architekt
Enrico Degano (* 1976), italienischer Radsportler